Serans (Oise)
 Serans (Orne)